Вильянуэва-де-Сан-Карлос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава.  Занимает площадь 109,25 км². Население — 373 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля